NPV est un sigle (formé des trois lettres N, P et V), qui signifie :
 Net present value, la valeur actuelle nette ;

NPV est une abréviation, qui signifie :
 Nucleopolyhedrovirus, un genre de virus, de la sous-famille des Eubaculovirinae, da la famille des Baculoviridae (un baculovirus).

Abréviation